Di seguito una lista di asteroidi dal numero 469001 al 470000 con data di scoperta e scopritore.

469001-469100 

|-
|469001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469002 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469003 - ||  ||  || CSS
|-
|469004 - ||  ||  || CSS
|-
|469005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469006 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469009 - ||  ||  || CSS
|-
|469010 - ||  ||  || CSS
|-
|469011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469027 - ||  ||  || WISE
|-
|469028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469046 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469050 - ||  ||  || CSS
|-
|469051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469052 - ||  ||  || WISE
|-
|469053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469059 - ||  ||  || WISE
|-
|469060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469064 - ||  ||  || WISE
|-
|469065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469073 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469077 - ||  ||  || WISE
|-
|469078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469085 - ||  ||  || WISE
|-
|469086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469089 - ||  ||  || WISE
|-
|469090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469095 - ||  ||  || CSS
|-
|469096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

469101-469200 

|-
|469101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469104 - ||  ||  || CSS
|-
|469105 - ||  ||  || CSS
|-
|469106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469113 - ||  ||  || CSS
|-
|469114 - ||  ||  || CSS
|-
|469115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469120 - ||  ||  || CSS
|-
|469121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469122 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469131 - ||  ||  || CSS
|-
|469132 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469139 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469142 - ||  ||  || WISE
|-
|469143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469144 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469151 - ||  ||  || WISE
|-
|469152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469165 - ||  ||  || CINEOS
|-
|469166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469167 - ||  ||  || CSS
|-
|469168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469182 - ||  ||  || CSS
|-
|469183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469186 - ||  ||  || WISE
|-
|469187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469193 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469194 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469195 - ||  ||  || WISE
|-
|469196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469200 - ||  ||  || WISE
|-
|}

469201-469300 

|-
|469201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469205 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469206 - ||  ||  || CSS
|-
|469207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469211 - ||  ||  || CSS
|-
|469212 - ||  ||  || CSS
|-
|469213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469219 Kamoʻoalewa ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|469220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469222 - ||  ||  || CSS
|-
|469223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469226 - ||  ||  || WISE
|-
|469227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469228 - ||  ||  || WISE
|-
|469229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469235 - ||  ||  || CSS
|-
|469236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469237 - ||  ||  || CSS
|-
|469238 - ||  ||  || CSS
|-
|469239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469241 - ||  ||  || CSS
|-
|469242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469246 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469250 - ||  ||  || CSS
|-
|469251 - ||  ||  || CSS
|-
|469252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469258 - ||  ||  || WISE
|-
|469259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469260 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469262 - ||  ||  || CSS
|-
|469263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469272 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|469273 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469277 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|469278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

469301-469400 

|-
|469301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469304 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|469305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469306 - ||  ||  || Luu, J. X., Jewitt, D. C., Trujillo, C. A.
|-
|469307 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469309 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469312 - ||  ||  || CSS
|-
|469313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469333 - ||  ||  || Holman, M. J.
|-
|469334 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469336 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469340 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469361 - ||  ||  || Meech, K. J., Buie, M. W.
|-
|469362 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469363 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469364 - ||  ||  || NEAT
|-
|469365 - ||  ||  || NEAT
|-
|469366 Watkins ||  ||  || NEAT
|-
|469367 - ||  ||  || NEAT
|-
|469368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469369 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469370 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469371 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469372 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469373 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469376 - ||  ||  || NEAT
|-
|469377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469382 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469383 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469384 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469388 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469389 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469395 - ||  ||  || NEAT
|-
|469396 - ||  ||  || NEAT
|-
|469397 - ||  ||  || NEAT
|-
|469398 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|469399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469400 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

469401-469500 

|-
|469401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469405 - ||  ||  || NEAT
|-
|469406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469409 - ||  ||  || NEAT
|-
|469410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469420 - ||  ||  || Jewitt, D. C., Sheppard, S. S., Kleyna, J.
|-
|469421 - ||  ||  || Sheppard, S. S., Jewitt, D. C., Kleyna, J.
|-
|469422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469423 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469425 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469428 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469429 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469432 - ||  ||  || NEAT
|-
|469433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469434 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|469435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469436 - ||  ||  || NEAT
|-
|469437 - ||  ||  || NEAT
|-
|469438 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469442 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469447 - ||  ||  || NEAT
|-
|469448 - ||  ||  || NEAT
|-
|469449 - ||  ||  || NEAT
|-
|469450 - ||  ||  || NEAT
|-
|469451 - ||  ||  || NEAT
|-
|469452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469454 - ||  ||  || Hönig, S. F.
|-
|469455 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469457 - ||  ||  || NEAT
|-
|469458 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|469459 - ||  ||  || NEAT
|-
|469460 - ||  ||  || NEAT
|-
|469461 - ||  ||  || NEAT
|-
|469462 - ||  ||  || NEAT
|-
|469463 - ||  ||  || NEAT
|-
|469464 - ||  ||  || NEAT
|-
|469465 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469466 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469468 - ||  ||  || NEAT
|-
|469469 - ||  ||  || NEAT
|-
|469470 - ||  ||  || NEAT
|-
|469471 - ||  ||  || NEAT
|-
|469472 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469473 - ||  ||  || NEAT
|-
|469474 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|469475 - ||  ||  || NEAT
|-
|469476 - ||  ||  || NEAT
|-
|469477 - ||  ||  || NEAT
|-
|469478 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469479 - ||  ||  || NEAT
|-
|469480 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469481 - ||  ||  || NEAT
|-
|469482 - ||  ||  || NEAT
|-
|469483 - ||  ||  || NEAT
|-
|469484 - ||  ||  || NEAT
|-
|469485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469488 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|469489 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|469490 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|469491 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469492 - ||  ||  || NEAT
|-
|469493 - ||  ||  || NEAT
|-
|469494 - ||  ||  || NEAT
|-
|469495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469497 - ||  ||  || NEAT
|-
|469498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

469501-469600 

|-
|469501 - ||  ||  || NEAT
|-
|469502 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469504 - ||  ||  || NEAT
|-
|469505 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469506 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469509 - ||  ||  || Mauna Kea
|-
|469510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469511 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|469512 - ||  ||  || CINEOS
|-
|469513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469514 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469519 - ||  ||  || NEAT
|-
|469520 - ||  ||  || NEAT
|-
|469521 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469522 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469525 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469526 - ||  ||  || NEAT
|-
|469527 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469528 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469530 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|469531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469537 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469538 - ||  ||  || NEAT
|-
|469539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469541 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|469542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469548 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469550 - ||  ||  || NEAT
|-
|469551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469552 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469553 - ||  ||  || NEAT
|-
|469554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469557 - ||  ||  || NEAT
|-
|469558 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469561 - ||  ||  || CINEOS
|-
|469562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469563 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|469564 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|469565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469567 - ||  ||  || NEAT
|-
|469568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469571 - ||  ||  || NEAT
|-
|469572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469573 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469574 - ||  ||  || NEAT
|-
|469575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469580 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469583 - ||  ||  || CSS
|-
|469584 - ||  ||  || Mauna Kea
|-
|469585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469587 - ||  ||  || NEAT
|-
|469588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469590 - ||  ||  || CSS
|-
|469591 - ||  ||  || CSS
|-
|469592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469593 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469600 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

469601-469700 

|-
|469601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469603 - ||  ||  || NEAT
|-
|469604 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|469605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469609 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|469610 - ||  ||  || Gladman, B.
|-
|469611 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469614 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|469615 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469616 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|469617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469619 - ||  ||  || CINEOS
|-
|469620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469636 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|469637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469639 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|469640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469642 - ||  ||  || CINEOS
|-
|469643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469658 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|469659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469665 - ||  ||  || NEAT
|-
|469666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469669 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469670 - ||  ||  || NEAT
|-
|469671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469672 - ||  ||  || CSS
|-
|469673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469678 - ||  ||  || CSS
|-
|469679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469684 - ||  ||  || CSS
|-
|469685 - ||  ||  || CSS
|-
|469686 - ||  ||  || CSS
|-
|469687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469688 - ||  ||  || CSS
|-
|469689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469694 - ||  ||  || CSS
|-
|469695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469696 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

469701-469800 

|-
|469701 - ||  ||  || CSS
|-
|469702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469704 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469705 ǂKá̦gára ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469707 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469708 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469709 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|469710 - ||  ||  || CSS
|-
|469711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469717 - ||  ||  || CINEOS
|-
|469718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469724 - ||  ||  || NEAT
|-
|469725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469726 - ||  ||  || NEAT
|-
|469727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469737 - ||  ||  || CSS
|-
|469738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469742 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|469743 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|469744 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|469745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469746 - ||  ||  || NEAT
|-
|469747 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|469748 Volnay ||  ||  || Vicques
|-
|469749 - ||  ||  || Saint-Sulpice
|-
|469750 - ||  ||  || Cerro Tololo
|-
|469751 - ||  ||  || NEAT
|-
|469752 - ||  ||  || CINEOS
|-
|469753 - ||  ||  || NEAT
|-
|469754 - ||  ||  || NEAT
|-
|469755 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469756 - ||  ||  || CINEOS
|-
|469757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469758 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|469759 - ||  ||  || NEAT
|-
|469760 - ||  ||  || NEAT
|-
|469761 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469762 - ||  ||  || NEAT
|-
|469763 - ||  ||  || NEAT
|-
|469764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469765 - ||  ||  || NEAT
|-
|469766 - ||  ||  || NEAT
|-
|469767 - ||  ||  || NEAT
|-
|469768 - ||  ||  || NEAT
|-
|469769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469771 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|469772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469773 Kitaibel ||  ||  || Piszkesteto
|-
|469774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469775 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469776 - ||  ||  || NEAT
|-
|469777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469783 - ||  ||  || NEAT
|-
|469784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469785 - ||  ||  || NEAT
|-
|469786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469789 - ||  ||  || NEAT
|-
|469790 - ||  ||  || Apitzsch, R.
|-
|469791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469795 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|469796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469800 - ||  ||  || NEAT
|-
|}

469801-469900 

|-
|469801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469804 - ||  ||  || NEAT
|-
|469805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469810 - ||  ||  || CSS
|-
|469811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469812 - ||  ||  || NEAT
|-
|469813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469818 - ||  ||  || NEAT
|-
|469819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469825 - ||  ||  || NEAT
|-
|469826 - ||  ||  || NEAT
|-
|469827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469835 - ||  ||  || CSS
|-
|469836 - ||  ||  || NEAT
|-
|469837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469839 - ||  ||  || CSS
|-
|469840 - ||  ||  || CSS
|-
|469841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469843 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469853 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469855 - ||  ||  || NEAT
|-
|469856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469868 - ||  ||  || CSS
|-
|469869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469871 - ||  ||  || NEAT
|-
|469872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469881 - ||  ||  || NEAT
|-
|469882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469883 - ||  ||  || CSS
|-
|469884 - ||  ||  || CSS
|-
|469885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469886 - ||  ||  || CSS
|-
|469887 - ||  ||  || CSS
|-
|469888 - ||  ||  || NEAT
|-
|469889 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|469890 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|469891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469895 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|469896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

469901-470000 

|-
|469901 - ||  ||  || CSS
|-
|469902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469906 - ||  ||  || CSS
|-
|469907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469925 - ||  ||  || CSS
|-
|469926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469940 - ||  ||  || CSS
|-
|469941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|469952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469958 - ||  ||  || CSS
|-
|469959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469960 - ||  ||  || CSS
|-
|469961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469963 - ||  ||  || CSS
|-
|469964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469969 - ||  ||  || CSS
|-
|469970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469978 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|469979 - ||  ||  || LONEOS
|-
|469980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469983 - ||  ||  || CSS
|-
|469984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469987 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469988 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|469989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469994 - ||  ||  || CSS
|-
|469995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|469998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|469999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|470000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0469001